

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Norway (Dél-Karolina)
 Norway (Illinois)
 Norway (Indiana)
 Norway (Iowa)
 Norway (Kansas)
 Norway (Maine, statisztikai település)
 Norway (Maine, város)
 Norway (Michigan)
 Norway (Nebraska)
 Norway (New York)
 Norway (Oregon)
 Norway (Wisconsin)
 Kanada
 Norway (Prince Edward-sziget)

Zene 
 Norway, Beach House-dal